Солодовка — топоним в России:

 Солодовка — река в Волгоградской области.
 Солодовка — село Ленинского района Волгоградской области.
 Солодовка — деревня Чеховского района Московской области.